Credo (Latijn voor "ik geloof") kan verwijzen naar:
Religieus
 Credo (mis), Geloofsbelijdenis, vast onderdeel bij Heilige mis.
 Credo (gedicht), een gedicht van de dichter Remco Campert
 Credo (Penderecki), een muziekcompositie van Krzysztof Penderecki uit 1998
 Credo (Stravinsky), een muziekcompositie van Igor Stravinsky uit 1932
Overig
 Credo (sigaar), een sigarenmerk
 synoniem van motto